Chairman of the Board (album)
- Chairman of the Board (film)